Ло́но — термін, який залежно від контексту може мати різні значення.
 Лоно — жіночі груди;
 Лоно — жіноча вагіна;
 Лоно — жіноча матка;
 Лоно — жіночий лобок або вульва, найменування зовнішніх жіночих статевих органів.
 Лоно — божество в гавайській міфології, покровитель достатку, сільського господарства, дощів і музики.

Джерела